Georges Van Eeckhoutte, 't Klein Ventje van Elverdinge
 Klein ventje van Elverdinge (lied), een liedje van Willem Vermandere